Грамота:
 Грамота — деловой документ или письмо на Руси X—XVII веков.
 Почётная грамота — вид награды в форме официального документа (грамоты), удостоверяющего публичное признание заслуг человека (работника) или коллектива сотрудников.
 Грамота — то же, что грамотность, умение читать и писать.

См. также 
 gramota.ru — интернет-портал, посвящённый русскому языку.